Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Ényo, une déesse associée à Arès et identifiée à la Bellone romaine ;
 Ényo, une des trois Grées.